Отто Хершман (; ,  — , ) — австрийский пловец и фехтовальщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1896 и 1912.

На I играх 1896 года Хершман участвовал только в заплыве на 100 м вольным стилем. С результатом 1:22,8 он занял второе место, уступив только венгру Альфреду Хайошу.

На следующих играх в 1912 году Хершман уже выступал как фехтовальщик в составе австрийской команды в соревнованиях по сабле. В четвертьфинальных группах его команда по разу обыгрывала Нидерланды и Данию. В полуфинале она обыгрывала Германию и Италию, но проиграла венгерской команде. В финале Австрия снова оказалась слабее Венгрии, но победила у Нидерландов и Богемии и заняла второе место. Во время этих соревнований Хершман был президентом национального олимпийского комитета, и сейчас он считается единственным главой НОК, выигравшим медаль на Олимпийских играх.

Хершман был евреем по национальности. После прихода нацистов к власти в Германии в 1933 году он попал в опалу, и 14 июня 1942 года был арестован и отправлен в концентрационный лагерь Собибор, в котором умер через три дня.

В 1989 году Хершман был посмертно включён в Международный еврейский спортивный зал славы. Также в честь него названа одна из улиц Вены.

Ссылки 
 Отто Хершман на sports-reference.com  
 Отто Хершман на сайте Международного еврейского спортивного зала славы

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1896 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1896 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1912 года
Пловцы Австрии
Фехтовальщики Австрии
Персоналии:Холокост в Австрии
Руководители национальных олимпийских комитетов